Diwaterstof, waterstofgas, een chemische stof (H2)
 H2 (manga), een manga van de Japanse schrijver Mitsuru Adachi
 H2 (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de manga van Mitsuru Adachi
 H2 (Slovenië), een korte expresweg in het noorden van Slovenië
 H2 of Hauptstrasse 2, de oude noord-zuid as in Zwitserland voordat de A2 klaar was
 H2 (Zwitserland), een korte autosnelweg tussen Liestal en Sissach in Zwitserland
<h2> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen